La Chaussée (Haut-Rhin) of Neuweg, voormalige gemeente
La Chaussée (Seine-Maritime)
La Chaussée (Vienne)
ook:
La Chaussée-d'Ivry, Eure-et-Loir
La Chaussée-Saint-Victor,  Loir-et-Cher
La Chaussée-sur-Marne,  Marne
La Chaussée-Tirancourt,  Somme 

Lachaussée,  Meuse 
Lachaussée-du-Bois-d'Écu, Oise 

Saint-Vaast-en-Chaussée, Somme 
Dommartin-la-Chaussée, Meurthe-et-Moselle
Fresnoy-en-Chaussée, Somme